Berlingen (België), een deelgemeente van het Belgische Wellen
Berlingen (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Berlingen (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Thurgau